Carl může být:

 jméno
 Carl von Clausewitz (1780–1831) – pruský generál
 Carl Ferdinand Cori (1896–1984) – americko-český biochemik
 Carl Friedrich Gauss (1777–1855) – německý matematik a fyzik
 Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) – finský šlechtic a politik
 Carl Gustav Jung (1875–1961) – švýcarský lékař a psychoterapeut
 Carl Lewis (* 1961) – americký atlet
 Carl Linné (1707–1778) – švédský přírodovědec a lékař
 Carl Maria von Weber (1786–1826) – německý hudební skladatel, kapelník, klavírista a dirigent
 Carl Orff (1895–1982) – německý skladatel
 Carl Palmer (* 1950) – britský bubeník
 Carl Rogers (1902–1987) – americký psycholog a psychoterapeut
 Carl Sagan (1934–1996) – americký astronom, autor a astrofyzik
 Carl Schmitt (1888–1985) – německý právník a politik
 Carl Thomas Mozart (1784–1858) – syn W. A. Mozarta
 Carl Weathers (* 1948) – americký herec a dřívější hráč amerického fotbalu

 jiný význam
 Carl (Georgie) – město v Georgii v USA

Související články 
 Karel
 Carlsson
 Carlos
 Carlton
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Carl“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno